Анджей Фридецкий (; 26 ноября 1903, Сосновец — 7 июля 1989, Вроцлав) — , , специалист по проектированию театральных сооружений.

Биография 
Родился 26 ноября 1903 года в городе Сосновец (ныне — в составе Силезского воеводства). Окончил гимназию им. Сташица. Учился на факультете архитектуры Львовской политехники в 1922—1930 годах. Получил диплом с двумя отличиями. В дальнейшем ассистент, позже доцент там же. В течение 1931—1934 гг. был членом Политехнического общества во Львове. В 1934 г. избран вице-президентом львовского отдела SARP (союза архитекторов). В мае 1943 года вынужден немецкой оккупационной властью выехать из Львова. Вместе с семьей проживал в селе Чудец вблизи Жешува. Несколько месяцев работал в Жешуве, позже — в Региональной дирекции пространственного планирования в Катовицах (в 1945—1947), преподавал проектирование в тамошних учебных заведениях. С 1947 года жил во Вроцлаве, преподавал во Вроцлавской политехнике на кафедре утилитарного строительства. Автор книги «Projektowanie budynkόw widowiskowych dla teatru, muzyki i filmu» (Вроцлав, 1976). Отмечен Кавалерским и Командорским крестами Ордена Возрождения Польши. Умер 7 июля 1989 года во Вроцлаве. Имя Фридецкого отчеканен на памятной таблице Архитектурного факультета Вроцлавского политехники.

Избранные работы 
Реализованные проекты
 Дом PZUS во Львове (после 1928).
 Корпус больницы для психически больных в Кракове, в местности Кобежин (1928).
 Развитие костел Пресвятой Девы Марии Королевы Польши (ныне греко-католическая церковь) на Сыхове во Львове. Небольшой однонефный неоготический храм был построен 1910 году. Фридецкий спроектировал новый, большой неф в формах стиля функционализм, совмещенном с элементами неоготики (стрельчатые окна, контрфорсы). Старый храм превращен в пресбитерий нового. Реализован 1936 года.
 «Дом солдата» на нынешний площади Петрушевича, 2 в Львове. Совместный проект 1935 Стефана Порембовича и Анджея Фридецкого получил первое место на конкурсе. Он предусматривал оригинальное сочетание кино — и театрального зала. Строительство велось от 1938 года, но из-за начала войны не завершено. Достроено лишь в советское время (1961 года) по проекту Людмилы Нивины.
 Пансионат на 60 мест в Моршине (до 1939).
 Увеселительное заведение в Сколе (до 1939).
 Дошкольное учреждение в Делятине (до 1939).
 Развитие городского театра во Вроцлаве (до 1939).
 Временный одноэтажный лабораторный павильон, а также три опытно-производственных зала механического факультета Вроцлавской политехники на улице Смолюховского. Проект, вероятно, 1948 года. Сооружение завершено весной 1949 года. Здания не сохранены. В том же комплексе построен главный корпус механического факультета на улице Лукасевича. Проект 1949 года, строительство продолжалось до 1953. Ряд других сооружений проектируемого комплекса не построено.
 Детальный план застройки жилого микрорайона горняков № 11 в Катовицах (между 1945 и 1951).

Нереализованные
 Учебный проект театра (1927).
 Одна из трех третьих наград конкурса 1928 года на лучший проект павильона Львова для Общей краевой выставки 1929 года в Познани. Соавтор Виктория Канск-Фридецкая.
 Учебный проект комплекса водных видов спорта (1929).
 Проект типовых малых жилых домов на второй конкурс Банка хозяйства краевого. 1933 год. Совместная работа Фридецкого, Юлиана Духовича, Збигнева Хвалібуга и Витольда Кольбушовского была среди нескольких десятков принятых проектов. Всего в конкурсе принимали участие 437 работ.
 III награда конкурса на здание городских электрических заведений в Львове (1934, совместно с Стефаном Порембовичем).
 Проект костела святого Винсента де Поля во Львове. Создан для конкурса 1937 года, на котором получил вторую награду (фактически высшую, первую никому не присуждено). Соавторы Виктория Канск-Фридецкая и Янина Бельская. Храм планировался в крайне простых монументальных формах с весьма «светским» характером. Необычной была и внутренняя строение. Так восточный боковой неф планировалась вдвое шире от западного. Работа вместе с другими конкурсными проектами экспонировалась в Дворце искусств на территории Восточных торгов. В том же году был создан второй вариант проекта, а также еще три его модифицированных варианта. Все основаны на очень упрощенных своеобразно потрактованих формах готики. Их тоже не было принято к реализации.
 III награда конкурса на проекты сооружений механического и электротехнического факультетов Львовской политехники (1937, совместно с Викторией Американской-Фридецкой, при сотрудничестве Янины Бельской).
 Проект дома Польского исторического общества во Львове. Разработан для закрытого конкурса 1938 года. Не был принят к реализации.
 Эскизный проект дома Школы угольной промышленности в Сосновце (до 1939).
 Проект перестройки бернардинского монастыря в Львове. Конец 1930-х годов.
 Проект корпусов электрического и авиационного факультетов Вроцлавской политехники. Планировалось построить крупный комплекс сооружений, стилистически близких к соцреализму, на территории между Грюнвальдской осью, улицами Норвида и Смолюховского. Проектирование начато в 1947 или 1948 года и завершено в 1949. Не реализовано. Строительство начато позже, по конкурсному проекту других архитекторов.
 Конкурсный проект автобусного вокзала во Львове, II награда (к 1939).
 Проект «Дома студента» во Вроцлаве. Созданный в 1949 году. Планировался в местности Щитники, в квартале между улицами Парковой, Коперника, Дикштейна и Банаха. Рассчитан на 1780 человек и должен был состоять из трех соединенных между собой семиэтажных жилых блоков, одного десятиэтажного, а также спортивного комплекса со стадионом, крытым бассейном и спортзалом. Не был реализован.
 Конкурсный проект архитектурно-урбанистического развития площади Костюшко во Вроцлаве (между 1945 и 1951).
 Конкурсный проект дома Общего учреждения взаимного страхования в Львове, I награда (к 1939).
 Конкурсный проект здания Медицинской академии во Вроцлаве (между 1945 и 1951).
 Конкурсный проект дома Металлургической школы в Катовицах I награда (между 1945 и 1951).
 Конкурсный проект здания Центральной поликлиники во Львове, III награда (к 1939).
 Конкурсный проект водонапорной башни PKP в Катовицах III награда (между 1945 и 1951).
 Конкурсный проект интерьеров кафе «Феникс» в Кракове II награда (к 1939).
 Конкурсный проект корпуса авиационного и механического факультетов Вроцлавской политехники (между 1945 и 1951).
 Конкурсный проект типовых домов для рабочих в Львове, III награда (к 1939).
 Планы пространственного упорядочения городов Бендзин, Жоры и Сосновец (между 1945 и 1951).
 Проект архитектурного окружения памятника силезским повстанцам на горе святой Анны (между 1945 и 1951).
 Проект восстановления оперного театра во Вроцлаве (между 1945 и 1951).

Примечания

Ссылки 
 Zenon Prętczyński, Wspomnienia o profesorach Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej (z lat studiów 1947‒1952), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005, s. 50‒55;
 Lenartowicz Św. Kościół parafialny P. W. Najświętszej Panny Marii Królowej Polski w Sychowie; Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury 2000 tom VIII s. 240, 242 ;
 Архітектура Львова: Час і стилі. XIII—XXI ст. — Львів: Центр Європи 2008 s. 544 .

Родившиеся в Бендинском уезде
Члены Политехнического общества во Львове